Machwitz ist 

 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Machwitz

Mitglieder dieses Adelsgeschlechts sind:
 Erhart von Machwitz (* um 1380; † nach 1422), Amtmann in Schauenstein
 Sander Machwitz, Deutschordensritter und Landvogt der Neumark

Siehe auch:
 Machwitz Kaffee, Kaffeemarke und traditionsreiche Kaffeerösterei in Hannover